Сондика (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бискайя в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Урибе. Занимает площадь 38 км². Население — 4 515 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 5 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Муниципалитеты Бискайи